Okręty US Navy o nazwie USS  "Tulip":

 Pierwszy "Tulip" był holownikiem wykorzystywanym przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Tulip" był okrętem zaopatrzeniowym latarń (ang. lighthouse tender) w czasie I wojny światowej.

Tulip